Klaus Bittner ist der Name folgender Personen:

* Klaus Bittner (Ruderer) (* 1938), deutscher Rudersportler
 Klaus Bittner (Fußballspieler) (* 1959), deutscher Fußballspieler (DDR)